Marblehead (Massachusetts), een plaats in de Verenigde Staten
Marblehead (Ohio)
Marblehead (Illinois)
Marblehead (zeilschip), een modelzeilschip